Новоярковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоярковский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Новоярковский сельсовет — в Барабинском районе Новосибирской области.